Solotuchin ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Lwowitsch Solotuchin (* 1958), sowjetischer bzw. russischer Schauspieler
 Pjotr Wassiljewitsch Solotuchin (1897–1968), russischer Wissenschaftler, Rektor der Leningrader Universität und Offizier
 Wadim Wiktorowitsch Solotuchin (* 1967), russischer Lepidopterologe
 Waleri Sergejewitsch Solotuchin (1941–2013), sowjetischer und russischer Theater- und Filmschauspieler
 Wladimir Petrowitsch Solotuchin (1930–2020), sowjetischer Politikwissenschaftler und Amerikanist
 Wolodymyr Solotuchin (1936–2010), ukrainischer Komponist

Siehe auch:
 Solotuchino
 Sollotuch